Мнишек-под-Брди () — город в районе Прага-запад Среднечешского края Чехии.

История 
Селение Мнишек-под-Брди было основано 7 октября 1348 года. Возникновение и развитие селения было тесно связано с проходившим через него торговым путём из Баварии в Чехию.

Экономика 
Завод по производству ванадия EVRAZ Nikom

Население

Примечания 

Города Среднечешского края